Cramolini ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Cramolini (1807–1881), österreichischer Maler und Fotograf
 Josef Cramolini (1730–1802), böhmischer Maler und Freskant, siehe Josef Kramolín

Siehe auch:
 Kramolín (Begriffsklärung)